Oligella ist der Name

einer Gattung der Zwergkäfer, siehe Oligella (Tiergattung)
einer Gattung der Alcaligenaceae, siehe Oligella (Bakteriengattung)